Морис Ришар Трофи (англ. Maurice 'Rocket' Richard Trophy) — награда, ежегодно вручаемая лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. 

Приз был подарен Лиге в 1999 году клубом «Монреаль Канадиенс» и назван в честь Мориса Ришара, первого игрока в истории лиги, забившего 50 голов в 50 матчах, 50 голов за сезон и 500 голов за карьеру.

Шесть хоккеистов завоёвывали Морис Ришар Трофи более одного раза. Александр Овечкин выигрывал награду девять раз, Павел Буре, Джером Игинла, Стивен Стэмкос, Сидни Кросби и Остон Мэттьюс — по два раза.

Победители

Количество полученных наград Морис Ришар Трофи по странам

Примечания

См. также 
Список игроков НХЛ, забивавших 50 и более голов за сезон

Список лучших снайперов чемпионатов НХЛ за всю историю

Ссылки 
 Победители Морис Ришар Трофи на Hockey-Reference
 Лидеры сезонов НХЛ и ВХА по голам на Hockey-Reference
 Maurice “Rocket” Richard Trophy

Награды НХЛ